728 км, 728-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 728 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 307835
 728 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 584833